Antoñita est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
 (1912-2005), actrice espagnole
Antonita Maritoni Fernandez (née en 1969), actrice et mannequin britanno-philippine
 (née en 1948), danseuse et actrice espagnole

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom